

Tabelle der Zeichen U+20000 bis U+21FFF im Unicodeblock Vereinheitlichte CJK-Ideogramme, Erweiterung B 

CJK
CJK-Ideogramme Erweiterung B/20000